Юньї́-ле-Ге, Юньї-ле-Ґе () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ам'єна, 36 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 170,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Юньї-ле-Ге на сайті французького Національного інституту географії
 Юньї-ле-Ге на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юньї-ле-Ге на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юньї-ле-Ге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юньї-ле-Ге на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена